DXB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Dubai, Dubai, Emirati Arabi Uniti